

Макаркино — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Макаркино — присілок, Моркинський район, Марій Ел